Oncella är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Oncella ingår i familjen Loranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Oncella